American Ornithologists' Union, associació ornitològica dels Estats Units
 Age of Ultron, còmic crossover publicat per Marvel Comics